Курамшин:
 Курамшин, Айрат Минигаянович (1947—2012) — советский и российский тренер (прыжки на лыжах с трамплина), спортивный функционер.
 Курамшин, Александр Равилевич (род. 1984) — российский пилот водно-моторного транспорта.
 Курамшин, Дамир Надирович (род. 1986) — российский игрок в футзал.